38-я церемония American Music Awards прошла 21 ноября 2010 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Одна из самых главных церемоний музыкальных наград США 2010 года была анонсирована 12 октября, когда были объявлены номинанты в основных категориях. Джастин Бибер победил во всех четырёх своих номинациях, включая главную «Исполнитель года». Ашер (три номинации) и Эминем (пять номинаций) получили по две награды.

Выступления 
На церемонии выступали с музыкальными номерами:
 Рианна: «Love the Way You Lie (Part II)» / «What’s My Name?» / «Only Girl (In the World)»
 Энрике Иглесиас и Pitbull: «» / «I Like It»
 Майли Сайрус: «Forgiveness and Love»
 Diddy – Dirty Money: «Coming Home»
 Kid Rock: «Times Like These»
 The Black Eyed Peas: «The Time (Dirty Bit)»
 Кэти Перри: «Firework»
 Джастин Бибер: «Pray»
 Bon Jovi: «What Do You Got?» / «You Give Love a Bad Name» / «It’s My Life»
 Pink: «Raise Your Glass»
 Ne-Yo: «Champagne Life» / «One in a Million» / «Telekinesis» / «Beautiful Monster»
 Тейлор Свифт: «Back to December» / «Apologize»
 Кристина Агилера: «Express»
 Ашер и Swedish House Mafia: «» / «Miami 2 Ibiza» / «One»
 Train: «Marry Me» / «Hey, Soul Sister»
 Kesha: «Take It Off» / «We R Who We R»
 Карлос Сантана и Гэвин Россдэйл: «Get It On» / «Take Me to the River»
 Backstreet Boys и New Kids on the Block: «Everybody (Backstreet’s Back)» / «Hangin’ Tough» / «I Want It That Way» / «Step by Step» / «You Got It (The Right Stuff)» / «Larger than Life»

Номинанты и победители 
Номинантов 38-й церемонии American Music Awards представили 12 октября 2010 года Деми Ловато и Тайо Круз. По 5 номинаций было у Эминема и группы Lady Antebellum. Джастин Бибер победил во всех 4 номинациях, включая Artist of the Year, став самым молодым победителем в этой категории за всё время.

Примечания

Ссылки 
 American Music Awards of 2010 at the Internet Movie Database 

2010 год в музыке США
События 21 ноября
Ноябрь 2010 года
2010 год в Калифорнии
Церемонии вручения American Music Awards